Il singolare dell'Australian Indoor Championships 1992 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Stefan Edberg era il detentore del titolo, ma ha perso in finale 6–4, 6–2, 6–4 contro Goran Ivanišević.

Teste di serie
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note 

Australian Indoor Championships 1992
ATP Tour 1992